Ломово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ломово — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Ломово — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Ломово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Ломово — село в Рамонском районе Воронежской области.
 Ломово — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Ломово — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ломово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ломово — деревня в Старицком районе Тверской области.